Der Turano bezeichnet
 den Turano (Fluss), einen Fluss in Italien
 den Lago di Turano, einen Stausee in Italien
 Turano Lodigiano, eine Gemeinde in Italien

Turano ist der Name von
 Raúl Turano (* 1978), ein argentinischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Durano